

Persone 
 Alexa Davalos – attrice statunitense
 Elyssa Davalos – ex attrice statunitense
 Jorge Dávalos – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, difensore
 Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos – arcivescovo cattolico messicano
 Richard Davalos – attore statunitense
 Ruy López Dávalos – politico e militare spagnolo

Altro 
 Palazzo di Dávalos – edificio del XVI secolo di Guadalajara